Onofrio – nome proprio di persona italiano maschile
 Onofrio – anacoreta vissuto nel deserto nel V secolo
 Orso Onofrio – personaggio secondario della banda Disney

Pagine correlate 

 D'Onofrio
 Sant'Onofrio
 Onofri